Pipo steht für:
 Pipo (1970), philippinischer Kriegsfilm des Regisseurs Luis Nepomuceno aus dem Jahr 1970
 Pipo (2009), philippinisches Filmdrama des Regisseurs Bong Ramos aus dem Jahr 2009

Pipo ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann Pipo (Ferdinand Julius Hermann Theodor Pipo; 1854–1920), deutscher Architekt, Autor und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Piepho
 Pippo (Begriffsklärung)